Университет обороны:
 Университет обороны (Белград).
 Университет обороны (Брно).